Банјип је појам који се односи на биће из митологије абориџинских народа. Такође појам може да се односи и на:
 Банјип (град) - град у Викторији
 Банјип (река) - ријека која се улијева у Вестернпортски заљев на југу Викторије
 Банјип (новине) - аустралске новине
 Банјип 20 - тримаран израђен за спортска једриличарска такмичења